celon – tworzywo sztuczne
 Celon – miejscowość i gmina we Francji
 Celon – rzeka leżąca w Śródziemiu, fikcyjnym kontynencie z twórczości J.R.R. Tolkiena